Днестр
 Днестр — река в Восточной Европе.
 «Днестр» — планируемый еврорегион.
 «Днестр» — гостиница во Львове, Украина.
 «Днестр» — радиолокационная станция.
 «Днестр» — санаторий в городе Каменка, Приднестровская Молдавская Республика.
 «Днестр» — футбольный стадион в Овидиополе.
 «Днестр» — футбольный клуб:
 «Днестр» — украинский футбольный клуб из посёлка Овидиополь Овидиопольского района Одесской области.
 «Днестр» — украинский футбольный клуб из города Залещики Залещицкого района Тернопольской области.
 «Днестр» — название молдавского футбольного клуба «Тилигул-Тирас» из Тирасполя в 1968—1971 годах.
 «Днестр» — бригада милиции особого назначения Приднестровской молдавской республики.

См. также